Ело, Рейтинг Ело — найпоширеніша, загальноприйнята у світі система індивідуальних коефіцієнтів шахістів.
 Арпад Ело (англ. Arpad Elo, угор. Élő Árpád Imre; 25 серпня 1903, Угорщина — 5 листопада, 1992, Бруксфілд, Вісконсин, США) — американський професор.